

Geografia
Canada
 Cratere Haughton – cratere sull'isola di Devon (Nunavut)
Regno Unito
 Haughton – parrocchia civile del Cheshire
 Haughton – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Haughton – parrocchia civile dello Staffordshire
Stati Uniti d'America
 Haughton – città della Parrocchia di Bossier, Louisiana

Persone
 Gregory Haughton – atleta giamaicano